Аскар Сабалакович Оразалинов (род. 13 сентября 1961) — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (водное поло), заслуженный тренер Республики Казахстан.

Биография 
Начал играть в водное поло в 1973 году у алма-атинского тренера В. А. Иншакова. В молодёжном возрасте начал тренироваться у Л. Н. Смолеева.

После удачного выступления на молодёжном чемпионате Европы 1980 года в Голландии стал игроком основного состава Динамо. В восьмидесятых регулярно включался в сборную СССР.

В 1991 году стал одним из первых ватерполистов, оказавшихся за границей. Несколько лет он играл в клубах Венгрии, Голландии, Испании.

С появлением сборной Казахстана начал выступать в её составе. В течение долгого времени сборная Казахстана доминировала в азиатском водном поло.

В 2000—2008 годах А.Оразалинов возглавлял сборную Казахстана.

Клубная карьера 
 Чемпион СССР — 1981, 1982 
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1984, 1986 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1980, 1983, 1985, 1987, 1988 
 Обладатель Кубка СССР — 1982

Карьера в молодёжной сборной 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы — 1980 
 Чемпион Универсиады — 1983, 1985

Карьера в сборной СССР 
 Чемпион Европы — 1985

Карьера в сборной Казахстана 
 Чемпион Азии — 1995 
 Чемпион Азиатских игр — 1994, 1998, 2002

 Участник чемпионата мира (4) — 1994, 1998
 Участник Олимпийских игр (3) — 2000

Государственные награды 
В 2002 году награждён орденом «Курмет».

В 1985 году окончил Казахский ГИФК.

Ссылки 
 Аскар Оразалинов: «Главное — чтобы осталось водное поло» 
 Аскар Оразалинов: «Пусть сопутствует удача и не будет травм!» 
 Бывший игрок сборной СССР Аскар Оразалинов назван лучшим игроком кубка азиатских чемпионов
 Аскар Оразалинов: «Освоить „казахский бросок“ может не каждый» 
 Аскар Оразалинов: «Этот турнир — праздник души!»
 Золотой отблеск признания в любви

Примечания 

Ватерполисты СССР
Ватерполисты Казахстана
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы СССР по водному поло
Чемпионы Европы по водному поло
Мастера спорта СССР международного класса
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Заслуженные тренеры Республики Казахстан
Кавалеры ордена «Курмет»
Игроки ВПК «Динамо» Алма-Ата
Игроки ВПК «Сентеш»
Игроки ВПК «Хет И»
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма